Albert Roelofs (1877-1920), peintre néerlandais.
 Pieke Roelofs (1989-), militante, photographe et lanceuse d'alerte néerlandaise.
 Ramon Roelofs (1968), disc jockey néerlandais.
 Willem Roelofs (1822-1897), peintre néerlandais.